Mr. Jones (film), een film van Mike Figgis uit 1993
 Mr. Jones (nummer), een liedje van de rockband Counting Crows uit 1994